West House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 West House (Helena, Arkansas), NRHP-ID 83001163
 West House (Wellington, Ohio), NRHP-ID 79003897